Hymenobia är ett släkte av svampar. Hymenobia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymenobia